Мелечкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мелечкино — село в Родниковском районе Ивановской области.
 Мелечкино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Мелечкино — деревня в Калининском районе Тверской области.

 Барское-Мелечкино

См. также 
 Малечкино
 Мелекино